Austin A40 Cambridge – prodotta dal 1954 al 1956
 Austin A50 Cambridge – prodotta dal 1954 al 1957
 Austin A55 Cambridge – prodotta dal 1957 al 1961
 Austin A60 Cambridge – prodotta dal 1961 al 1969